La DFB-Pokal 2002-2003 è stata la 60ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 28 agosto 2002 e terminata il 31 maggio 2003. Il trofeo è stato vinto dal , che in finale ha sconfitto il  per 3-1.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.08.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.08.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.09.2002

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.11.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.11.2002

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.12.2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.12.2002

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.02.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.02.2003

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.03.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.03.2003

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.05.2003

Voci correlate 
 Bundesliga 2002–03
 Coppa di Germania

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Edizioni della Coppa di Germania